Die China Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. September 2007 in Peking stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden die BCR Open Romania in Bukarest ausgetragen, die wie die das Turnier in Peking zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Titelverteidiger war der Zyprer Marcos Baghdatis, der dieses Jahr als Setzlistenfünfter im Viertelfinale ausschied. Der Setzlistenzweite dieser Ausgabe Fernando González schlug im Finale den Setzlistendritten Tommy Robredo in drei Sätzen. Für Baghdatis war es der erste Titel der Karriere in seinem dritten Finale.
Die Vorjahressieger im Doppel, Mahesh Bhupathi und Mario Ančić, traten dieses Jahr nicht beide erneut an; nur Bhupathi spielte an der Seite von Rohan Bopanna, mit dem er als Setzlistenerster startete, aber sehr deutlich in der ersten Runde unterlag. Ihre Gegner Chris Haggard und Lu Yen-hsun verloren ihrerseits erst im Finale gegen Rik De Voest und Ashley Fisher. In dieser Konstellation war es der einzige Titel der beiden. Für De Voest war es der erste, für Fisher der dritte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Peking